Barbara Sobotta – velocista polacca
 Johannes Sobotta – anatomista tedesco
 Peter Sobotta – ex atleta di arti marziali tedesco
 Piotr Sobotta – ex altista polacco